LRBA steht als Abkürzung für:

 Laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques, ehemaliges französisches Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt
 Ligue royale belge d'athlétisme, belgischer Leichtathletikverband

Abkürzung